De Schotse voetbalclub Heart of Midlothian FC speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Heart of Midlothian FC

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Schotland

Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC